Samuel Sandys  kan syfta på:

* Samuel Sandys (1560–1623), parlamentsledamot
 Samuel Sandys  (1615–1685), parlamentsledamot
 Samuel Sandys (omkring 1637–1701), parlamentsledamot
 Samuel Sandys, 1:e baron Sandys (1695–1770), skattkammarkansler